Заболотский сельсовет — название административно-территориальных единиц в Белоруссии:
 Заболотский сельсовет — сельсовет в Оршанском районе Витебской области.
 Заболотский сельсовет — упразднённый сельсовет в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Заболотский сельсовет — сельсовет в Рогачёвском районе Гомельской области.
 Заболотский сельсовет — сельсовет в Вороновском районе Гродненской области.
 Заболотский сельсовет — сельсовет в Смолевичском районе Минской области.
 Заболотский сельсовет — упразднённый сельсовет в Мстиславском районе Могилёвской области.